Löffel steht für:

 Löffel, Werkzeug zur Nahrungsaufnahme, siehe Essbesteck #Löffel
 Kochlöffel, auch Kelle, ein Küchengerät
 Löffel (Anbaugerät), Werkzeug eines Baggers
 Löffel (Musikinstrument), Perkussionsinstrument
 Löffel (Einheit), Volumenmaß
 Maßeinheit, siehe Essbesteck #Verwendung als Maßeinheit
 Löffel (Heraldik), Wappenfigur
 die Ohren des Hasen oder Kaninchens, siehe Jägersprache #L

Löffel ist der Familienname folgender Personen:
 Gabriela Löffel (* 1972), Schweizer Künstlerin
 Hartmut Löffel (* 1937), deutscher Schriftsteller, Übersetzer und Herausgeber
 Markus Löffel, bürgerlicher Name von Mark Spoon (1966–2006), deutscher DJ
 Ruedi Löffel (* 1962), Schweizer Politiker (EVP)
 Wilhelm Löffel (1871–1935), deutscher Schriftsteller und Kolumnist

Siehe auch:
 scharfer Löffel (chirurgisches Instrument)
 Konfektionslöffel (zahnärztliches Instrument)
 Kelchlöffel (liturgisches Gerät der Westkirche)
 Kommunionlöffel (liturgisches Gerät der östlich-orthodoxen Kirchen)
 Löffelchen-Stellung (erotische Position)
 Loeffel (Begriffsklärung)